27 лютого близько 9-00 Повітряні Сили ЗС України збили крилату ракету, випущену по Києву з території Республіки Білорусь літаком ТУ-22.

1 березня жителі чернігівських сіл Слабин, Пакуль, селища Михайло-Коцюбинського повідомляють про пересування білоруської військової техніки з нанесеним на ній білим колом.

3 березня білоруська військова колона, яка вишикувалася в стрій у селі Михайло-Коцюбинське, відмовляється рухатися далі по території України. Це кілька сотень одиниць техніки, серед якої: «Смерчі», танки, «Піони», БМП, БТР, бензовози та автомобілі з піхотою. Командири військ змушують виконувати наказ.

4 березня стало відомо — зі сторони Мозира та зі сторони РФ російські війська тягнуть трубопроводи для подачі палива; через кожні 20-25 км ставлять пересувні насосні станції.

Восени 2022 року в мережі почали з'являтися численні відео з ешелонами білоруської військової техніки, що рухались у напрямку Росії. Аналітики дослідницької групи «Oryx» підрахували, що Білорусь передала РФ 98 танків, 40 БМП та 53 вантажівки. Крім того, було передано 20 розукомплектованих (з відсутніми баштами) БМП-2. За даними білоруської моніторингової організації «Беларускі Гаюн», кількість відправлених до РФ танків сягнула 122 одиниць. Офіційна білоруська пропаганда заперечує факт передачі техніки російським збройним силам, та заявляє, що техніка була відправлена до Росії на модернізацію.

6 січня 2023 року Олександр Лукашенко під час відвідування полігону у Брестській області, на якому розташовувалися російські війська, заявив про передачу військовослужбовцям ЗС РФ великої партії військових аптечок білоруського виробництва. Міністерство оборони Білорусі опубліковало кадри із 5 вантажівками, що були заповнені коробками із виробами медичного призначення.

Див. також 
 Білоруський полк імені Кастуся Калиновського
 Російська окупація Білорусі
 Рейкова війна в Білорусі під час російсько-української війни

Примітки 

 
Російсько-українська війна (з 2014)
Війни Білорусі
2022 у Білорусі
Російсько-українська війна за країнами